Николсон Бейкер (; род. 7 января 1957) — современный американский писатель, чьи непривычные на первый взгляд романы повествуют о вещах причудливых и странных и подрывают сами основы традиционных методов построения сюжета.

Бейкер считается в Соединенных Штатах одним из самых талантливых писателей своего поколения. Входит в список «Сто ныне живущих гениев».

Жизнь и карьера 
Николсон Бейкер родился в 1957 г. в Нью-Йорке и провел большую часть своей юности в Рочестере, штат Нью-Йорк. Является правнуком известного журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Рэя Стэннарда Бейкера (1870-1946)

Закончил Истменскую школу музыки (1975) и колледж Хэверфорд со степеню бакалавра по специальности «английская литература» (1979).

Яростно выступает против отказа библиотек от хранения информации на бумажных носителях, перехода на микрофильмы, уничтожения картотек и отправки старых книг и газет на свалки, считая, что библиотекари лгут обществу о критичности проблемы хранения бумаги и просто одержимы модными технологиями. В 1997 г. за попытки сохранить историческое наследие, писателю была присуждена премия Джеймса Мэдисона «Свобода информации» (James Madison Freedom of Information Award).

В 1999 г. Бейкер основал некоммерческую корпорацию American Newspaper Repository, чтобы спасти от уничтожения старые газеты в библиотеках.

В 2001 г. получил премию Национального круга книжных критиков (National Book Critics Circle Awards).

В 2014 г. Бейкер провел 28 дней в качестве заместителя учителя в некоторых государственных школах штата Мэн в качестве исследования для своей книги, вышедшей в 2016 году Substitute: Going to School With a Thousand Kids. Он также написал об этом опыте в The New York Times Magazine.

Бейкер описывает себя как атеиста, хотя периодически посещает квакерские собрания. Он также заявляет, что «всегда имел склонности к пацифизму».

Творчество 
Николсон Бейкер – нетривиальный и шокирующий автор. Для него предельно важна каждая деталь, которую он не оставит в покое, пока не проникнет вглубь и не опишет до возможного для себя предела. Вот, например, как писатель описывает сустав пальцев одним длинным предложением: «В детстве я много думал об этом эффекте суставов пальцев и пришел к выводу: когда потихоньку преодолеваешь эти временные препятствия, ты, по сути дела, выравниваешь «стенки клеток», из которых состоит сустав, меняя то, что, с точки зрения своей неподвижности, казалось окончательной, стабильной географией данного микроскопического региона».

Личная жизнь 
Живет с женой и двумя детьми на юге штата Мэн.

Библиография 
На русском языке опубликована лишь одна книга Николсона Бейкера Бельэтаж (The Mezzanine). - Москва, Эксмо, 2006 (

Фантастика 
 
 
 Room Temperature (1990, Grove Weidenfeld;  / 1990, Vintage;  / 1990, Granta;  / 1991, Granta; )
 Vox: A Novel (1992, Random House;  / 1992, Vintage;  / 1992, Granta; )
 The Fermata (1994, Vintage; )
 The Everlasting Story of Nory (1998, Random House;  / 1998, Vintage; )
 A Box of Matches (2003, Random House;  / 2003, Chatto & Windus; )
 Checkpoint (2004, Random House; )
 The Anthologist (2009, Simon & Schuster; )
 House of Holes: A Book of Raunch (2011, Simon & Schuster; )
 Traveling Sprinkler (2013, Blue Rider Press; )

Научно-популярная литература 
 U and I: A True Story (1991, Random House;  / 1991 Penguin/Granta;  (hard) / 1992, Penguin/Granta;  (paper) /1995, Vintage;  / 1998, Granta; )
 The Size of Thoughts: Essays and Other Lumber (1996, Random House,  / 1996, Vintage;  (paper) / 1996, Chatto & Windus;  (hard) / 1997, Vintage;  (paper))
 Double Fold: Libraries and the Assault on Paper (2001, Random House;  / 2001, Vintage;  / 2002, Vintage; )
 With Margaret Brentano (his wife). The World on Sunday: Graphic Art in Joseph Pulitzer's Newspaper (1898– 1911) (2005, Bulfinch; )
 Human Smoke: The Beginnings of World War II, the End of Civilization (2008, Simon & Schuster; )
 The Way the World Works: Essays (2012, Simon & Schuster; )
 Substitute: Going to School with a Thousand Kids (2016, Blue Rider Press; )

Очерки и отчёты

Музыка 
Во время работы над Traveling Sprinkler, Николсон Бейкер опубликовал несколько песен в стиле Paul Chowder на YouTube. Композиционный стиль баллад сочетает танцевальную музыку с песнями протеста и внешнеполитической повесткой дня.

Награды 
 1997: премия Джеймса Мэдисона «Свобода информации» (James Madison Freedom of Information Award).
 2001: премия Национального круга книжных критиков (National Book Critics Circle Awards) за книгу Double Fold: Libraries and the Assault on Paper .
 2014: премия имени Германа Гессе.

Литература 
 Cox, Richard J. Vandals in the Stacks? A Response to Nicholson Baker's Assault on Libraries. Greenwood Press, 2002. 
 Fabre, Claire. "Aux frontières de l’intime : l’intériorité exhibée dans Room Temperature (1984) de Nicholson Baker." Revue française d’études américaines. 2006. 113-121.
 Richardson, Eve, "Space, Projection and the Banal in the Works of Jean-Philippe Toussaint and Nicholson Baker", in Emma Gilby et Katja Haustein (ed.), Space. New Dimensions in French Studies, Oxford, Bern, Berlin, Brussels, Francfurt, New York and Vienna, Peter Lang, 2005. ("Modern French Identities", 30)
 Saltzman, Arthur M. Understanding Nicholson Baker. University of South Carolina Press, 1999. 
 Star, Alexander. "The Paper Pusher." The New Republic. May 28, 2001. 38-41.

Список примечаний

Внешние ссылки 
 
 
 Nicholson Baker  at Random House, author page
 Nicholson Baker, "A Debunker on the Road to World War II" . New York Times, March 4, 2008
 Cox, Richard J. "The Great Newspaper Caper: Backlash in the Digital Age "
 Grimes, William. " "Say What? It Wasn’t a Just War After All? " New York Times Book Review
 "How I fell in love with Wikipedia ". Guardian. April 10, 2008
"The Charms of Wikipedia " New York Review of Books, volume 55, number 4, March 20, 2008 (subscription required, see also here ).
 Interview about "Human Smoke" on "BackStory" radio program
"Can the Kindle really improve on the book? " New Yorker, August 3, 2009. On the Kindle reading device.
 A radio interview with Nicholson Baker  Aired on the Lewis Burke Frumkes Radio Show.
 Wroe, Nicholas. "A Life in Writing ". Guardian, 19 September 2009. An interview.
 KCRW Bookworm Interview May 4, 2002
 Nicholson Baker on his literary career and how he came to write about sex La Clé des langues - 2012

Выпускники Хаверфордского колледжа
Википедия:Статьи с утверждениями без источников
Родившиеся в 1957 году
Эссеисты США
Википедия:Биографии современников
Писатели-постмодернисты